Les élections municipales québécoises de 2003 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Cap-Chat

Cascapédia–Saint-Jules

Escuminac

Gaspé

Hope

Hope Town

L'Ascension-de-Patapédia

Maria

Matapédia

New Carlisle

Percé

Petite-Vallée

Saint-Alexis-de-Matapédia

Saint-Alphonse

Saint-Elzéar

Saint-François-d'Assise

Shigawake

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Histoire de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
 Résultat